Wöchnerin steht für:

 eine Frau in der Zeit des Wochenbetts
 eine alternative Bezeichnung für Hebdomadarin